School choice, nos Estados Unidos, é um termo usado para se referir às alternativas ao sistema de educação pública, como o Cheques-Ensino e o Ensino doméstico.

Métodos de aprendizagem
Ensino
Educação nos Estados Unidos
Políticas públicas
Palavras, frases e expressões em inglês